First African Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First African Baptist Church (Alabama), ID-Nr. 88001580
 First African Baptist Church (Georgia), ID-Nr. 80001165
 First African Baptist Church (Kentucky), ID-Nr. 86000854
 First African Baptist Church (Virginia), ID-Nr. 69000348

Siehe auch:
 First African Baptist Church and Parsonage